ULG ist die Abkürzung für:
 Ubootlehrgruppe, siehe Ubootflottille #Ausbildungszentrum Uboote
 Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, ein wirtschaftliches Maß
 Universitätslehrgang, ein Weiterbildungsstudiengang  in Österreich
 Unbemanntes Luftfahrt Gerät, beispielsweise Drohne oder ferngelenkter Modellhelikopter mit Kamerasystemen für Luftaufnahmen
 Unterländer LG, einem Sportverein in Unterland (Württemberg)

ULg ist die Abkürzung für
 Universität Lüttich, Belgien

Siehe auch:
 ÜLG

Abkürzung